Jméno František (italsky Francesco, „malý Francouz“) vzniklo původně jako přezdívka Františka z Assisi a svatých tohoto jména je více.

Pravděpodobně máte na mysli jednoho z těchto: 
 František z Assisi, zvaný Serafinský (1182–1226) – italský mnich a světec, zakladatel řádu františkánů
 František Borgia (1510–1572) – španělský kněz, jezuita a kardinál
 František z Camporossa (1804–1866) – řeholní bratr kapucínského řádu
 František z Pauly (1416–1507) – poustevník a zakladatel řádu paulánů
 František Saleský (1567–1622) – francouzský spisovatel, biskup a mystik
 František Xaverský (1506–1552) – jezuita a misionář

Další pak jsou:
 František Adaukt
 František Balmain
 František Bianchi
 František Blanco
 František Cân
 František Caracciolo
 František de Geronimo
 František de la Parilla
 František de Magalhaes
 František de Meako
 František de Roye
 František Díaz del Rincón
 František Đô Minh Chieu
 František Fasani
 František Fernández de Capillas
 František Fogolla
 František Gil de Federich
 František Ha Trong Mâu
 František Jaccard
 František Régis Clet
 František Serrano
 František Shoyemon
 František Solano
 František Trân Văn Trung
 František Zhang Rong

Související články 
 Řeka svatého Františka
 Saint Francis